Scottish Highlands – angielska nazwa górzystego regionu Szkocji, obejmującego Góry Kaledońskie i Grampiany.

Miejscowości w USA:
 Highlands – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orange
 Highlands – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Monmouth
 Highlands – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Macon
 Highlands – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Harris
Gminy w USA:
 Highlands (ang. Highlands Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orange
 Highlands (ang. Highlands Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Macon
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Highlands (ang. Highlands County) – w stanie Floryda

Zobacz też 
 Highland